Brockenman es un personaje del manga y anime Kinnikuman. Su nombre viene del Brocken, situado en Alemania. El personaje fue enviado por Hiroyuki Nagao (長尾弘幸) de Nagasaki.

Ficha 
 Clasificación: Superhéroe Brutal
 Origen: Berlín, Alemania
 Poder Choujin: 900.000
 Técnicas: Aliento de Zyklon B
 Familia: Brocken Jr (hijo)
 Primera aparición: Manga Capítulo 29, Anime Episodio 6

Brockman es un superhéroe nazi con deseos de dominar el mundo. Ramenman lo partió en dos durante la 20ª Edición de las Olimpiadas de Superhéroes en un combate sin público y transmitido en diferido debido a la brutalidad de sus participantes. Aparte, Brockman se había saltado las normas durante el combate. 

Kinnikuman quedó traumatizado por la escena y le costó sacar valor para afrontar su propia lucha contra Curry Cook. La salvaje muerte de Brockenman demostró lo violentas que podrían ser las batallas a partir de ese momento.

Entrenó personalmente a su hijo Brocken Jr en el combate pero éste nunca demostró tener ninguno de los ideales de su padre.

Personajes de Kinnikuman